Zeelandschap (landschapstype) - landschap gecreëerd wordt door de zee
 Zeelandschap (kunstwerk) - kunstwerk in Utrecht